Оссуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілар-де-Оссуш — парафія.